Cugy (Fribourg), een gemeente in het district Broye van het Zwitserse kanton Fribourg
 Cugy (Vaud), een gemeente en plaats in het district Echallens van het Zwitserse kanton Vaud